Mizar (nom d'origine arabe) peut faire référence à :

 nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ζ Ursae Majoris,
 Le nom d'al Mizar est parfois donné à β Andromedae,

 Mizar, un système pour formaliser des mathématiques,
 Mizar, le nom d'un personnage du dessin animé Goldorak,
 Mizar, un groupe de rock de Macédoine,
 Mizar, un petit projecteur Fresnel de quelques centaines de watts utilisé en cinéma et en photographie (principalement dans le style Harcourt).

 Mišar, localité serbe.

 Mizar film de Francesco De Robertis (1954)

Homonymie stellaire